Enzweiler als geografischer Name bezeichnet:
 Enzweiler (Idar-Oberstein), Stadtteil der Stadt Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Enzweiler als Familienname bezeichnet:
 Daniel Enzweiler (* 1963), deutscher Schauspieler
 Jo Enzweiler (* 1934), deutscher Bildender Künstler und Kunstpädagoge
 Max Enzweiler (1884–1950), deutscher Bauingenieur
 Tasso Enzweiler (* 1964), deutscher Journalist und PR-Manager